Железнодорожная станция Ясиноватая () — станция Донецкой железной дороги в г. Ясиноватая. Крупнейшая железнодорожная станция и железнодорожный узел Донецкой Железной Дороги. 

Ясиноватая связывает 5 направлений:
 на Донецк, Мариуполь
 на Покровск, Чаплино
 на Дебальцево, Луганск
 на Ларино, Донецк-2
 на Константиновку, Краматорск, Славянск

На станции работает крупнейшая в СНГ сортировочная горка, которая имеет 2 парка. Общее количество путей — 32+41.

В ходе вооружённого конфликта в 2014 — 2015 годах железнодорожная инфраструктура была значительно повреждена, грузовое и пассажирское сообщение через станцию были прекращены. 

28 марта 2015 года было сообщено о пуске пассажирского сообщения до станции Луганск.
Также, на май 2016 года, действуют пассажирские поезда сообщением Ясиноватая — Луганск и Ясиноватая — Успенская, пригородные поезда до Горловки, Иловайска, Енакиево. Остальные маршруты не работают.

В феврале 2017 года на станции скопилось большое количество составов с углём.

См. также 
 Донецкая железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Локомотивному депо Ясиноватая — 125 лет
 Расписание движения поездов дальнего следования по станции Ясиноватая
 Расписание движения пригородных электропоездов по станции Ясиноватая

Станции Ясиноватского отделения Донецкой железной дороги
Ясиноватая
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области